

Anno 
 523 o 523 a.C.

Codici 
 523 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Francoforte

Matematica 
523 – numero